Anegasaki (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Chiba: Anegasaki (Chiba) (heute: Ichihara)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Anegasaki (Han)